Wick hace referencia a:

 Wick (Escocia)
 Wick (Gales)

Inglaterra 
 Wick (Devon)
 Wick (Dorset)
 Wick (Gloucestershire)
 Wick (Sedgemoor), Somerset
 Wick (Somerset West and Taunton), Somerset
 Wick (South Somerset), Somerset
 Wick (Sussex Occidental)
 Wick (Wiltshire)
 Wick (Worcestershire)